Мајмун () назив је за поједине животињске врсте из сисарског реда примата. Ред примата можемо делити на две групе: у прву групу би се могли убрајати сви полумајмуни (-{Prosimii}-), а у другу прави мајмуни, човеколики мајмуни и људи (-{Anthropoidea}-). Термин „мајмун“ би стриктно обухватао праве и људолике мајмуне, али није погрешно тим термином обухватити и полумајмуне, јер сам термин не означава монофилетску групу. Ако се посматра у ширем смислу речи, мајмун би била ознака за било коју врсту примата, изузев човека и његових непосредних предака.

Симијани и тарсиери су се појавили унутар хаплорина пре неких 60 милиона година. Мајмуни новог света и усконосци су се појавили унутар симијана пре око 35 милиона година. Мајмуни из Старог света и -{Hominoidea}- су се настали унутар катархиних мајмуна пре око 25 милиона година. Приматолози такође сматрају мајмунима изумрле базалне симијане, попут -{Aegyptopithecus}- или -{Parapithecus}- [пре 35-32 милиона година], -{eosimiidea}- и понекад чак и групу -{Catarrhini}-.

Лемури, лориси и галагоси нису мајмуни, већ су стрепсирхини примати. Попут мајмуна, тарсиери су хаплорхини примати; међутим, они такође нису мајмуни.

Човеколики мајмуни су се појавили унутар „мајмуна” као сестринска породица -{Cercopithecidae}- унутар -{Catarrhini}-, тако да су кладистички гледано и они мајмуни. Постојао је отпор да се човеколики мајмуни (а тиме и људи) директно означе као мајмуне, те се „мајмун из Старог света” може узети да значи -{Cercopithecoidea}- или -{Catarrhini}-. До спознаје да су човеколики мајмуни заправо мајмуни, дошао је већ у 18. веку Жорж-Луј Леклерк де Буфон.

Мајмуни, укључујући човеколике мајмуне, могу се разликовати од осталих примата по томе што имају само две пекторалне брадавице, висећи пенис и одсуство сензорних бркова.

Опште карактеристике групе мајмуна 
Стопала плантиградна, оба екстремитета пентадактилна и на врховима прстију налазе се широки, пљоснати, орожнали нокти. Први прст, палац, и на предњим и на задњим екстремитетима опонира осталима што омогућава прихватање предмета (прилагођеност животу на дрвећу). Лице углавном без длака и са развијеном мускулатуром која омогућава мимику што је важно за међусобну комуникацију. Чуло мириса слабије развијено. Зуби бунодонтног типа са тупим грбицама. Женка има само један пар млечних жлезда које леже на грудима. Материца једноставна (-{uterus simplex}-), а плацента дискоидална. Број младунаца мали, најчешће један.

Еволуција 
Назив реда коме мајмуни припадају упућује на закључак да се ради о најсавршенијим („првим“ међу) сисарима. Примати су јако стара група која се током терцијера одвојила од својих сродника. При томе су сачували многе примитивне карактеристике које су сличне особинама бубоједа и других примитивних сисара. Многе друге групе сисара, као што су копитари су неупоредиво више мењале своју организацију током еволуције. Једино је мозак код примата (посебно код човека) достигао неупоредиво виши степен организације него код осталих животиња. Код мајмуна је велики мозак јако развијен, а мождана кора прилично наборана.

Класификација 
Следећа листа показује где су различите породице мајмуна (подебљано) сврстане у класификацији живих (постојећих) примата.

 Ред примати
 Подред -{Strepsirrhini}-: лемури, лорији, и галагији
 Подред -{Haplorhini}-: -{Tarsiidae}-, мајмуни, и човеколики мајмуни
 Ифраред -{Tarsiiformes}-
 Фамилија -{Tarsiidae}-: тарсиери
 Инфраред -{Simiiformes}-: симијани
 Мањи ред -{Platyrrhini}-: мајмуни Новог света
 Фамилија -{Callitrichidae}-: мармосети и тамарини (42 врсте)
 Фамилија -{Cebidae}-: капучини и веверичасти мајмуни (14 врста)
 Фамилија -{Aotidae}-: ноћни мајмуни (11 врста)
 Фамилија -{Pitheciidae}-: тити, сакији, и јуакари (41 врста)
 Фамилија -{Atelidae}-: дрекавци, паучари, и вунасти мајмуни (24 врсте)
 Мањи ред -{Catarrhini}-
 Надфамилија Cercopithecoidea
 Фамилија Cercopithecidae: Мајмуни Старог света (135 врста)
 Надфамилија Hominoidea: човеколики мајмуни
 Фамилија Hylobatidae: гибони („нижи човеколики мајмуни”) (17 врста)
 Фамилија Hominidae: виши човеколики мајмуни (укључујући људе, гориле, шимпанзе, и орангутане) (7 врста)

Кладограм са изумрлим фамилијама 

Испод је кладограм у који су уврштене неке од изумрлих фамилија мајмуна. Генерално, о изумрлим нехоминоидним симијанима, укључујући ране -{Catarrhines}-, дискутује се као о мајмунима, као и о симијанима или антропоидима, што кладистички значи да су -{Hominoidea}- исто тако мајмуни, чиме се мајмуни третирају као јединствена група. Означено је пре апроксимативно колико милиона година (-{Mya}-) су се кладе одвојиле у новије кладе. Сматра се да су мајмуни Новог света започели као одвојена група „мајмуна старог света”, која се полазећи од старог света (вероватно Африке) временом нашла у новом свету (Јужна Америка).

Галерија

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 

 -{"The Impossible Housing and Handling Conditions of Monkeys in Research Laboratories" }-
 -{Inside the monkey house}- 
 -{The Problem with Pet Monkeys: Reasons Monkeys Do Not Make Good Pets}-
 -{Helping Hands: Monkey helpers for the disabled}-
 -{"How to Avoid Monkey Bites and Attacks in Southeast Asia" by Gregory Rodgers, Trip Savvy, 21 Dec 2018}-
 -{"Monkeys and Monkey Gods in Mythology, Folklore, and Religion" by Anniina Jokinen, Luminarium: Anthology of English Literature}-
 -{Helping Hands: Monkey helpers for the disabled}-

Турцизми